Цигани — традиційна в українській мові назва народу ромів, нащадків вихідців з Північної Індії.
 Цигани — село, Тернопільська область, Чортківський район.

Див. також 
 Циган (значення)
 Циґани